Масис () — многозначное понятие:

 Масис — армянское слово, название нескольких гор.
 Масис — Масис (Арарат, Большой Арарат) в армянской мифологии.
 Масис — город в Армении, в марзе Арарат.
 Масис — село в Армении, в марзе Арарат.
 Масис — железнодорожная станция в армянском городе Масисе.

См. также 
 Арарат
 Масисский район — бывшая административно-территориальная единица в Армянской ССР и Армении.